Захарки — название населённых пунктов:

 Захарки — деревня в Ельском районе Гомельской области Белоруссии.
 Захарки — деревня в Усвятском районе Псковской области России.